Liegnitzi csata (1241) (legnicai csata): A mongolok és a lengyel–cseh–német sereg összecsapása.
 Liegnitzi csata (1634): császári csapatok és a szász választófejedelmi sereg csatája a harmincéves háborúban 
 Liegnitzi csata (1760): Az osztrákok és a poroszok összecsapása a hétéves háborúban.